

Persone 
Adolfo Sarti (1928-1992) – politico italiano
Antonio Sarti (1797-1880) – architetto italiano
Aristide Sarti (1917-1945) – aviatore italiano
Armando Sarti (1927-2000) – politico italiano 
Benito Sarti (1936) – calciatore italiano
Carlo Sarti (1962) – regista italiano
Cecilia Sarti Strada (1979) – filantropa e saggista italiana
Cesare Sarti (...) – rugbista a 15 italiano
Dino Sarti (1936-2007) – cantante italiano
Domenico Sarti (XVII sec.) – scultore italiano
Eleonora Sarti (1986) – arciera italiana
Giancarlo Sarti (1936) – cestista italiano
Gianfranco Sarti (1948-2002) – calciatore italiano
Giulia Sarti (1986) – politica italiana
Giuliano Sarti (1933-2017) – calciatore italiano
Giuseppe Sarti (1729-1802) – compositore italiano
Leo Sarti (1956) – ex judoka sammarinese
Mauro Sarti (1709-1766) – monaco camaldolese ed erudito italiano
Primo Sarti (1909-1944) – militare e partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
Renato Sarti (1952) – attore, drammaturgo e regista italiano
Renato Sarti (...–...) – calciatore italiano
Silvano Sarti (1925-2019) – partigiano 
Teresa Sarti Strada (1946-2009) – filantropa italiana
Sarti (calciatore) (...–...) – calciatore italiano

Altro 
 Gremio dei sarti – corporazione di origine medievale partecipante alla discesa dei candelieri a Sassari
 Torre dei sarti – municipio appartenente al Distretto di Mureș in Romania

Pagine correlate 
 Sarto
 Sartini